Че́рри-Крик (, ) — название нескольких небольших рек и поселений, преимущественно в США.

Топонимы США 
Реки
  — в Калифорнии.
  — в Колорадо.
Населённые пункты
  — поселение в Колорадо.
 Черри-Крик — шахтёрский городок в Неваде.
  — городок в Нью-Йорке.
  — деревня в составе одноимённого городка.
Прочие объекты
  — район Денвера.
  — парк штата в Колорадо.
  — тауншип в Небраске.

Школы 
  — в Колорадо.
  — в составе одноимённого округа.

См. также